Колоквіум (з латині співбесіда) — багатозначний термін, що може бути:
 Одна з форм навчання — бесіда викладача зі студентами з метою оцінки та підвищення рівня знань.
 Вид екзамену.
 Збори, на яких заслуховують і обговорюють наукові доповіді.
 У Середньовіччі — форма релігійної бесіди між представниками різних віросповідань.

Примітки

Джерела 
 Колоквіум  //

Посилання 
 Колоквіум 

Академічна термінологія